Microceramus pontificus är en snäckart som först beskrevs av Gould 1848.  Microceramus pontificus ingår i släktet Microceramus och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pontificus